Generałowie misjonarzy oblatów – lista przełożonych generalnych Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Funkcję tę pełniło dotychczas 13 zakonników. Urząd ten jest kadencyjny i można reelekcje tylko mieć jedną. przeciwieństwie do Jezuitów SJ-Towarzystwa Jezusowego . Papież ŚW. Jan Paweł II określił ojca Założyciela i zakon Komandosami tam gdzie nikt nie chce jechać tam służą kościele Oblaci OMI, do tego Papież Polak miał Serce Eugeniusza na swym biurku

Generałowie zakonu

Zobacz też 
 generałowie dominikanów - (OP) 
 generałowie franciszkanów
 generałowie jezuitów
 generałowie marianów
 generałowie pallotynów
 generałowie paulinów
 generałowie salezjanów
generałowie salwatorianów
generałowie Karmelitów Bosych
generałowie zakonu Kameduli 
generałowie zakonu Franciszkanów Niepokalanej
generałowie zakonów Trapistów
generałowie zakonu Paulistów
generał zakonu Benedyktyńskiego

WARTO ZOBACZYĆ RÓWNIEŻ. 
GENERAŁOWIE ZAKONÓW ŻYJĄCYCH BYŁYCH /EMERYTOWANYCH LECZ ŻYJĄCYCH :
Żyjący generałowie zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej - (O.M.I)
Żyjący generałowie zakonu Towarzyszy Jezusowych -Jezuitów SJ,
Żyjący generałowie zakonu Dominikańskiego - (OP)
generałowie wraz z założycielami zakonów Kanonizowani i beatyfikowani I co trwa proces beatyfikacji czy kanonizacji będąc w toku z tytułem Sługa Boży lub Czcigodny Sługa Boży -lista kto kiedy gdzie zatwierdził i czy potwierdził z papieży tytuł.

Linki zewnętrzne 
 

Misjonarze oblaci